Григо́рий (Гурге́н) Миха́йлович (Мамиконович) Айрапетя́н ( — 14 марта 1998) — участник Польского похода РККА, Советско-финской и Великой Отечественной войн (в годы Великой Отечественной войны — командир взвода 756-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта, младший лейтенант), Герой Советского Союза (1940), подполковник.

Биография 
Родился а в селе Мингрельск (ныне де-факто село Мардакертского региона непризнанной Нагорно-Карабахской республики, де-юре — село Мегрелалай в Тертерском районе Азербайджана) в семье крестьянина. Армянин. Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил 7 классов, работал в колхозе.

В 1936 году призван в Красную армию. По окончании срочной службы остался в армии, в 1939 окончил курсы младших лейтенантов. Участвовал в освободительном походе в Западную Украину 1939 году.

Во время советско-финской войны 1939—1940 годов младший лейтенант Айрапетян командовал стрелковым взводом 756-го стрелкового полка. В феврале 1940 года во время боев по прорыву «линии Маннергейма» командовал штурмовой группой. 11 февраля его группа, единственная в полку, захватила первую линию траншей противника. В рукопашной схватке Айрапетян лично уничтожил более 20 солдат и офицеров. Он умело организовал и провёл блокировку огневых точек врага. Бойцы уничтожили свыше двухсот финских солдат и офицеров захватили два дота, много важных документов и схем, которые помогли нашему командованию вести дальнейшие наступательные бои. 12 февраля, при отражении уже пятой за день контратаки финнов, Айрапетян был тяжело ранен. Пришел в сознание только 17 февраля в полевом госпитале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество младшему лейтенанту Айрапетяну Григорию Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 390).

В августе 1940 года после выздоровления младший лейтенант Айрапетян прибыл в Ленинградское пехотное училище на должность командира курсантского взвода. Здесь он встретил начало Великой отечественной войны. Уже в августе 1941 года в составе училища с курсантским взводом участвовал в боях на Лужском рубеже, был ранен. После выздоровления служил в училище в Березниках.

В 1942 году старший лейтенант Айрапетян убыл на фронт командиром 8-го отдельного горно-стрелкового батальона. Со своими воинами-альпинистами принимал участие в защите Кавказа, помогал в горных переходах подразделениям и частям наших войск. С декабря 1942 года комбат Айрапетян в составе 233-й стрелковой дивизии сражался с гитлеровцами на Кубани.

В августе 1943 года стал капитаном и был назначен командиром батальона 814-го стрелкового полка 409-й армянской стрелковой дивизии. В составе дивизии участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, форсировал реки Днепр, Днестр, Буг. В этих боях Айрапетян проявил себя как закаленный офицер, бесстрашный воин и в 1944 году был направлен на учёбу в Москву на курсы «Выстрел».

Окончив курсы, служил старшим инспектором, а позднее — заместителем командира стрелкового полка. В 1948—1952 годах Айрапетян заочно учился в Военной академии имени Фрунзе. В 1951 году перевёлся на службу в Закавказский военный округ. В 1955 году подполковник Айрапетян перешел на преподавательскую работу в Ереванский политехнический институт, на военную кафедру. С 1959 года подполковник Айрапетян — в запасе. Жил в столице Армении городе Ереване. Скончался 14 марта 1998 года.

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Два ордена Красной Звезды
 Медали

Литература 
 Герой Советского Союза младший лейтенант Г. Айрапетян. Я — командир штурмовой группы // Бои в Финляндии: Воспоминания участников. Ч. 2. — М.: Воениздат, 1941. — С. 256—261.

Ссылки 
 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Ленинградского высшего общевойскового командного училища
Преподаватели Национального политехнического университета Армении
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники советско-японской войны (СССР)